Knortz ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Knortz (* 1962), deutsche Sozialwissenschaftlerin, Wirtschaftshistorikerin und Hochschullehrerin
 Karl Knortz (1841–1918), deutsch-amerikanischer Schriftsteller
 Ludwig Knortz (1879–1936), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Knorz